Evpatoria – endonimo di Eupatoria, città della Crimea
 24648 Evpatoria, asteroide della fascia principale

Pagine correlate

Eupatoria (disambigua)